HMS „Abdiel” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od Abdiela, postaci z poematu Raj utracony Johna Miltona:
 HMS „Abdiel” – niszczyciel typu Marksman zamówiony pod nazwą HMS „Ithuriel”, zwodowany w 1915 roku, sprzedany w 1936 roku
 HMS „Abdiel” (M39) – stawiacz min typu Abdiel zwodowany w 1940 roku, zatopiony po wpłynięciu na minę w 1943 roku
 HMS „Abdiel” (N21) – stawiacz min zwodowany w 1967 roku, złomowany w 1988 roku

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy brytyjskich okrętów